Weeton – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Weeton – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Weeton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)